Ey Reqîb est un chant révolutionnaire kurde. Il est aujourd'hui l'hymne officiel du Gouvernement régional du Kurdistan et est considéré par l'ensemble des Kurdes (même hors de la région) comme leur hymne.

Ey Reqîb dans les différents dialectes kurdes

En sorani

En kurmancî

En pehlewanî

En zazakî

En hewramî

En Kermaşanî

Ey Reqîb traduit en français 

    Ô geôlier
    Ô geôlier, la nation kurde et sa langue existent toujours
    Les armes d'aucun âge ne pourront l'anéantir
    Que personne ne dise que les Kurdes sont morts, Les Kurdes vivent
    Ils vivent et jamais ne tombera le drapeau kurde
    
    Nous sommes la jeunesse de la couleur rouge et de la révolution
    Voyez notre sang que nous déversons sur ce chemin
    Que personne ne dise que les Kurdes sont morts, Les Kurdes vivent
    Ils vivent et jamais ne tombera le drapeau kurde
    
    Nous sommes les enfants des Mèdes et de Cyaxare
    Notre foi et religion sont la patrie
    Que personne ne dise que les Kurdes sont morts, Les Kurdes vivent
    Ils vivent et jamais ne tombera le drapeau kurde
    
    La jeunesse kurde s'est soulevée telle des lions
    Pour orner la couronne de la vie avec son sang
    Que personne ne dise que les Kurdes sont morts, Les Kurdes vivent
    Ils vivent et jamais ne tombera le drapeau kurde
    
    La jeunesse kurde est toujours présente et prête
    À sacrifier sa vie, à sacrifier sa vie

Références

Liens externes 
 Audio file
 Audio file
 Audio file
 Midi

Chanson de 1938
Littérature kurde
Hymne national
Chant patriotique